Il singolare del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore André Sá che ha battuto in finale Michael Russell 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Christian Vinck (quarti di finale)
 Justin Gimelstob (secondo turno)
 Cecil Mamiit (quarti di finale)
 Kevin Kim (quarti di finale)

 Bob Bryan (primo turno)
 André Sá (Campione)
 Ronald Agénor (semifinali)
 Francisco Costa (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2001